Puchar Świata w narciarstwie klasycznym – cykl imprez narciarskich, rozgrywany – w odróżnieniu od mistrzostw świata i igrzysk olimpijskich – w każdym sezonie.

Narciarze klasyczni rywalizują w 4 indywidualnych konkurencjach – biegach narciarskich (kobiety i mężczyźni), skokach narciarskich i kombinacji norweskiej. Prowadzone są również punktacje drużynowe (narodowe).

Rywalizację mężczyzn w biegach rozpoczęto w 1974, kobiet w 1979, w skokach w 1980 i w kombinacji w 1984.

W początkowym okresie do punktacji Pucharu Świata zaliczano również imprezy mistrzowskie (mistrzostwa świata, igrzyska olimpijskie); obecnie są to imprezy niezależne.

Obok rywalizacji o główne trofea (tzw. Wielkie Kryształowe Kule) prowadzone są w ramach Pucharu dodatkowe klasyfikacje: wśród biegaczy, biegaczek i kombinatorów są to klasyfikacje sprinterskie, wśród skoczków – klasyfikacja konkursów na skoczniach mamucich.

Biegi narciarskie

Mężczyźni

Klasyfikacja generalna

Dystansowa

Sprint

Kobiety

Klasyfikacja generalna

Dystansowa

Sprint

Skoki narciarskie

Mężczyźni

Kobiety

Kombinacja norweska

Klasyfikacja generalna

Sprint

Najlepszy biegacz

Najlepszy skoczek

Polscy zwycięzcy zawodów Pucharu Świata

Uwagi

Zobacz też 
 medaliści Igrzysk Olimpijskich w narciarstwie klasycznym
 Mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym
 Puchar Świata w skokach narciarskich
 Puchar Świata w biegach narciarskich
 Puchar Świata w kombinacji norweskiej

Zawody w biegach narciarskich
Zawody w kombinacji norweskiej
Puchar Świata
Zawody w skokach narciarskich